Jean Timon-David ( 1712-1793), un négociant, banquier et armateur marseillais ;
 Jean Timon-David (1902-1968), un naturaliste et professeur d'université français de la faculté des sciences de Paris, et président de la société linnéenne de Provence ;
 Joseph-Marie Timon-David (1823-1891), un prêtre catholique français.